Hohenzollern-Berg ist der Name folgender Personen:

 Franz Wilhelm von Hohenzollern-Berg (Franz Wilhelm Nikolaus von Hohenzollern-Sigmaringen; 1704–1737), Graf von Berg-s'Heerenberg
 Johanna von Hohenzollern-Berg (Johanna von Hohenzollern-Sigmaringen; 1727–1787), durch Heirat Fürstin von Hohenzollern-Sigmaringen

Siehe auch:
 Hohenzollern-Sigmaringen
 Bergh (Adelsgeschlecht)